Denia – miasto i gmina we wschodniej Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Walencja
 Denia – miejscowość na Cyprze, w dystrykcie Nikozja
 Denia Caballero – kubańska lekkoatletka 
 Santiago Denia – hiszpański piłkarz